Andrew Simpson (1989), attore irlandese
 Andrew Simpson (1976-2013), velista britannico